Landborgen kan avse:

 Landborgen, Helsingborg

Se även
Landborg